Arte barbarica 
 Barbarica – album del Museo Rosenbach del 2013